Куанды́к Тюлеге́нович Шангитба́ев (21 марта 1925 — 19 февраля 2001, Алма-Ата) — казахстанский и советский поэт, драматург, переводчик, народный писатель Казахстана (1995).

Биография 
Дед поэта — Шангытбай, был богатым и уважаемым человеком, в 1910 г. совершившим хадж в Мекку.

Отец поэта — Толеген Шангитбаев, был арестован в 1937 году как «японский шпион» и, осуждённый на 10 лет, в 1941 г. погиб в одном из лагерей ГУЛАГа под Рыбинском. Родные братья Толегена и его жены Батимы — Жунус Шангытбаев и Сауда Ахметов были расстреляны как «враги народа».

Лишившийся отца 12-летний мальчик, отличник учёбы, был исключен из пионеров. Тем не менее в 1940 году 15-летний Куандык, уже увлеченный поэзией, поступил на факультет филологии Казахского государственного университета (Алма-Ата). Будучи студентом 1 курса, он написал в соавторстве с со своим преподавателем Мауленом Балакаевым (в будущем — членом-корреспондентом АН КазССР) «Учебник казахского языка для III—IV классов», выпущенный в 1941 году и выдержавший несколько переизданий. Свой первый гонорар 16-летний Куандык тайно переправил отцу, находившемуся в ГУЛАГе. С декабря 1941 года Куандыка принимают на работу редактором Казахского объединённого госиздательства («КазОГИЗ»), он совмещает работу с учёбой. В «КазОГИЗе» юноша много переводил с казахского языка на русский, в основном это всевозможные «молнии» военного времени, речи Сталина. Работая в издательстве, он познакомился с известными писателями — Мухтаром Ауэзовым, Касымом Аманжоловым, Габдолом Слановым, Абу Сарсенбаевым и др. В 1942 году вышла в свет первая поэтическая публикация Куандыка — перевод на казахский язык поэмы М. Горького «Девушка и смерть». Главный редактор издательства Бейсембай Кенжебаев поручил К. Шангитбаеву редактирование романа Мухтара Ауэзова «Абай» (первая книга будущей знаменитой эпопеи «Путь Абая»), при этом просил его держать это в тайне, поскольку ЦК компартии Казахстана запрещал издание этого романа как произведения «буржуазно-националистического» толка. Вся работа велась подпольно, 17-летний тогда Куандык тайно проносил корректуру в типографию, ночами вместе с Бейсембаем Кенжебаевым вычитывал гранки, и в 1942 году роман Мухтара Ауэзова «Абай» все-таки вышел в свет. Б.Кенжебаев и К.Шангитбаев совместно написали первую рецензию на книгу, которая была опубликована в центральной республиканской газете «Социалистік Қазақстан». Последствия этой дерзкой публикации не замедлили сказаться: редактора романа Куандыка Шангитбаева отправили в Актюбинскую область в качестве литсекретаря народного акына Нурпеиса Байганина, а главного редактора издательства Бейсенбая Кенжебаева освободили от должности. В защиту юного поэта, сына «врага народа», вступились прогрессивные силы казахского общества, и постановлением Бюро Президиума Казфилиала АН СССР от 12 мая 1943 года за подписью Каныша Имантаевича Сатпаева студента Куандыка Шангитбаева перевели экстерном в аспирантуру по профилю литературы, а Мухтар Ауэзов в том же 1943 году написал предисловие к будущей поэтической книжке 18-летнего поэта. Однако издание её затянулось на два года, в связи с поэмой о Ер Едиге, общетюркском герое времен Золотой Орды. В конце концов поэма подверлась выдирке из книги, но выход книги сына «врага народа» остался под вопросом. В Актюбинске Куандык Шангитбаев, являясь литсекретарем Нурпеиса Байганина, с сентября 1943 года одновременно заведовал кафедрой казахского языка и литературы педагогического института. Тогда же ему сообщили о смерти отца в ГУЛАГе. В стенах Учительского института поэт встретил свою избранницу — Марьям, дочь покойного к тому времени наркома просвещения республики Ильяса Темирбекова. В 1945 году 20-летний Куандык Шангитбаев возвратился в Алма-Ату.

Тогда же вышел первый поэтический сборник Куандыка Шангитбаева «Ар» («Честь») с предисловием Мухтара Ауэзова. Однако после печально известного «ждановского» постановления 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» поэт Шангитбаев был обвинён в «буржуазном национализме» и подвергнут травле — республиканские газеты писали о том, что в книге ни разу не упомянуто имя Сталина, возмущались стихотворением «Я — казах», «Литературная газета» писала о том, что поэт «замыкает понятие родины степью». Сначала из книги было изъято предисловие Мухтара Ауэзова, после — уничтожен и весь тираж. Сохранившиеся экземпляры стали библиографической редкостью. Куандыка никуда не принимали на работу, стихи его не публиковались. Он снова уехал в Актюбинск, не сразу устроился на работу в областную газету «Социалистик жол» (1947—1951). В эти же годы работал над переводом «Евгения Онегина» Пушкина (по совету Мухтара Ауэзова), что спасло его от возможного ареста.

Преследуемый «активистами», нашёл наконец пристанище в качестве корреспондента в русской редакции областной газеты «Актюбинская правда» (1951—1955), вскоре стал заведующим отделом культуры. После смерти Сталина в 1955 году Куандыка Шангитбаева снова пригласили в столицу, на работу в Союз писателей Казахстана консультантом по литературной критике. В 1957—1959 гг. — главный редактор журнала «Жұлдыз» («Звезда»), в 1959—1961 гг. — главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» («Казахская литература»). Работал главным редактором киностудии «Казахфильм», Казахского радио.

Творчество 
Вторая поэтическая книга Куандыка Шангитбаева «Аққу әні» («Песня лебедей») увидела свет только через 23 года после первой — в 1965 году. Книга снискала всеобщее признание своей глубокой лиричностью, отточенностью формы, богатейшей лексикой. Все эти годы, годы «забвения», поэт много и плодотворно работает в области литературного перевода.
Вершиной этого труда явился перевод на казахский язык гениального творения Пушкина — «Евгения Онегина». Первый перевод этого романа в стихах Шангитбаев осуществил в 1949 году, второму переводу, изданному в 1985 году, было посвящено ещё 36 лет. Ценность перевода Куандыка Шангитбаева — в сохранности сложной «онегинской строфы», изобретенной Пушкиным для своего романа, с её системой перекрёстной, парной и опоясывающей рифмовки в катренах каждого сонета. Сохранить «онегинскую строфу» при переводе на язык совершенно иной, тюркской, системы, максимально приблизив при этом лексический запас к оригиналу, — было едва ли не литературным подвигом. За что поэт и был удостоен Диплома Пушкинского дома.

Перевёл на казахский язык рубаи Омара Хайяма, впервые изданные в 1964 году, а также произведения Лермонтова, Гёте, Гейне, Бёрнса, Хафиза и других поэтов Востока и Запада.

Написал несколько пьес, самая популярная из которых — комическая пьеса в стихах «Беу, қыздар-ай!» («Ох уж эти девушки!»; в соавторстве с Канабеком Байсеитовым), перевёденная на русский, узбекский, киргизский, татарский, туркменский, каракалпакский, уйгурский, корейский языки и с 1960 года по сей день не сходящая со сцен театров. В 1964 году написал либретто к первой казахской комической опере «Айсұлу» (композитор — Сыдык Мухамеджанов). Первая казахская оратория этого же композитора «Ғасырлар ұні» («Голос веков»), написанная на стихи Куандыка Шангитбаева, впервые прозвучала в Москве в 1960 году — она была написана на основе народных песен, традиционной национальной культуры. Поэтом написаны также слова более чем к ста песням.

Куандыком Шангитбаевым были изданы ещё несколько считанных оригинальных поэтических книг («Арма, республикам!», «Лирика», «Жыл құсы» («Перелётные птицы»), «Сарша тамыз», «Гүл толқыны»), ставших классикой казахской поэзии.

В 1995 г. вышла в свет его последняя (при жизни) книга «Махаббат пен ғадауат» («Любовь и коварство»).

Избранные публикации на русском языке

Награды 
 медаль «За трудовое отличие» (03.01.1959)
 другие медали
 Почётные грамоты Верховного Совета Казахской ССР
 Народный писатель Казахстана (1995)

Память 
Именем К. Шангитбаева названы улицы в городах Алматы и Актобе, школа в посёлке Карабутак.

В 2003 году в г. Алматы, на кладбище Кенсай установлен надгробный памятник и мемориальный комплекс Куандыку Шангитбаеву.

В 2013 году в г. Актобе открыт памятник Куандыку Шангитбаеву и Тахави Ахтанову — двум друзьям, двум народным писателям Казахстана.

Примечания

Литература 
 Қуандық Шаңғытбаев. Шайыр. / Сост. Гаухар Шангитбаева. — Алматы: СаГа, 2010. — 400 c. ISBN 978-601-7285-01-2 (T.1), ISBN 978-601-7285-00-5

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Актюбинской области
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Казахские писатели
Казахские поэты
Поэты-песенники СССР
Либреттисты СССР
Народные писатели Казахстана
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Главные редакторы СССР
Редакторы Казахстана
Редакторы журналов
Редакторы газет
Похороненные на Кенсайском кладбище‎